Charles Péguy, filósofo, poeta y ensayista francés (1873-1914)
 Péguy Makanda Luyindula, exfutbolista congoleño, nacionalizado francés (1979-)
 Robert Péguy, director de cine y guionista francés (1883-1968)